Paul Lucas (1683-1759) est un prêtre et généalogiste français
 Paul Lucas (1664-1737) est un voyageur et écrivain français

Voir aussi 

 Paul Lukas (1894-1971), est un acteur hongrois.
 Paul Louka (1936-2011), de son vrai nom Vital-Paul Delporte, est un auteur-compositeur-interprète, comédien, écrivain, et peintre belge.